Bettina Skrzypczak – compositrice polacca
 Dariusz Skrzypczak – allenatore di calcio ed ex calciatore polacco, centrocampista
 Henryk Skrzypczak – storico e scrittore tedesco
 Hubert Skrzypczak – ex pugile polacco